Angelica carvifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Dominique Villars. Angelica carvifolia ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
carvifolia